Schönberg, Schoenberg:
 Schönberg (Niederbayern)
 Schönberg (Mecklenburg)
 Schönberg (Oberbayern)
 Schönberg (bei Thalfang)
 Schönberg (Altmark)
 Schönberg (Sachsen)
 Schönberg (Lauenburg)
 Schönberg (Holstein)
 Nume de familie
 Arnold Schönberg
 Heinrich Albers-Schönberg

Toponime germane
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești